Germania
Eschdorf – zona di Dresda 
 Eschdorf – località del comune di Remda-Teichel
 Lussemburgo
Eschdorf – capoluogo del comune di Esch-sur-Sûre